Almodóvar del Pinar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almodóvar del Pinar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Almodóvar del Pinar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar